Sam Francis puede referirse a:
Sam Francis (1923-1994), pintor abstracto estadounidense.
Samuel Todd Francis (1947-2005), filósofo de extrema derecha estadounidense.